

Persone 
 Carol Burnett – attrice, comica, cantante e autrice televisiva statunitense
 Charles Burnett – regista, sceneggiatore e direttore della fotografia statunitense
 Dennis Burnett – ex allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Frances Hodgson Burnett – commediografa e scrittrice inglese
 Gilbert Thomas Burnett – botanico britannico 
 James Burnett, Lord Monboddo – magistrato, linguista e filosofo scozzese
 Jason Burnett – ginnasta canadese 
 Kevin Burnett – giocatore di football americano statunitense
 Leo Burnett – pubblicitario statunitense 
 Morgan Burnett – giocatore di football americano statunitense
 Nastassja Burnett – tennista italiana 
 Peter Hardeman Burnett – politico statunitense 
 Ryan Burnett – pugile nordirlandese
 T Bone Burnett – cantautore e produttore discografico statunitense
 W. R. Burnett – scrittore e sceneggiatore statunitense

Altro 
 5798 Burnett – asteroide della fascia principale
 Contea di Burnett – contea dello Stato del Wisconsin, negli Stati Uniti
 Isola Burnett – isola antartica facente parte dell'arcipelago Windmill
 Leo Burnett – agenzia pubblicitaria statunitense